Louven ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Louven (* 1938), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Julius Louven (* 1933), deutscher Politiker (CDU), MdB

Siehe auch:
 Louwen
 Luven